CA 41, CA-41 of 41CA kunnen verwijzen naar:
 41e congresdistrict van Californië, een Amerikaans congresdistrict
 Calcium-41, een onstabiele radioactieve isotoop van calcium
 California State Route 41, een autoweg in de Amerikaanse staat Californië